Nagy Judit (1931–1983) újságíró
 Nagy Judit (1941) belgyógyász
 Nagy Judit (1946) atléta, súlylökő
 Nagy Judit (1954) gobelintervező
 Nagy Judit (1955) gyorskorcsolyázó
 Nagy Judit (1965) atléta, hosszútávfutó, maratoni futó
 Nagy Judit (1972) zománcművész
 Nagy Judit (1976) műsorvezető, újságíró
 Nagy Judit (?) Munkácsy Mihály-díjas iparművész